Il doppio  del Torneo Internacional AGT 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Rajeev Ram e Bobby Reynolds erano i detentori del titolo, ma Reynolds quest'anno non ha partecipato.

Ram ha fatto coppia con Travis Parrott, ma ha perso in semifinale.

John Peers e John-Patrick Smith hanno battuto in finale César Ramírez e Bruno Rodríguez 6–3, 6–3.

Teste di serie

  Travis Parrott /  Rajeev Ram (semifinali)
  Andre Begemann /  Jordan Kerr (quarti di finale)

  Pierre-Hugues Herbert /  Albano Olivetti (semifinali)
  Colin Ebelthite /  Simon Stadler (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Torneo Internacional AGT 2012